Halász Béla (1908–1991) zenepedagógus
Halász Béla (1927–2019) orvos, egyetemi tanár